Kemiri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,63, long 109,36), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 109,76), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Kecamatan Kemiri, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,68), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,95, long 109,91), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,44, long 112,74), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,76), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 111,58), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 112,85), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,66, long 112,52), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,75, long 112,26), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,14, long 111,68), 
 Desa Kemiri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,29, long 114,21), 

Robotskapade Indonesienförgreningar